Puente de San Pablo puede referirse a:
Cualquier puente que se denomine "de San Pablo".
Puente de San Pablo (Burgos)
Puente de San Pablo (Cuenca)
Saint Paul Bridge, estación ferroviaria en Minnesota.
Millennium Bridge sobre el Támesis, en Londres, que une la Catedral de San Pablo con la Tate Modern.

Notas